Losing My Mind :

 Losing My Mind, chanson de l'album I Capricorn de Shirley Bassey, sorti en 1972
 Losing My Mind, cinquième piste du sixième album des The Cranberries, Roses, sorti en 2012
 Losing My Mind, épisode de la saison de Grey's Anatomy.